Соревнования по метанию молота у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 9 и 11 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в метании молота являлся Павел Файдек из Польши.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 75,50 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 9 августа 2017 года. В сектор вышли 32 участника.

Финал 
Основные соревнования в метании молота у мужчин состоялись 11 августа 2017 года. Главным фаворитом чемпионата считался Павел Файдек из Польши, действующий чемпион мира, обладатель восьми лучших результатов 2017 года. Несмотря на неудачу в первой попытке, он поднялся на четвёртое место во второй, а затем совершил три броска за 79 метров — с каждым из них он мог выиграть соревнования. Таким образом, Файдек в третий раз подряд стал чемпионом мира. Дебютант мировых первенств 23-летний Валерий Пронкин в пятой попытке поднялся с седьмого места на третье (77,98 м), а в заключительном броске отправил молот на 78,16 м и завоевал серебряную медаль.

Примечания

Ссылки 
 

метание
Метание молота на чемпионатах мира по лёгкой атлетике